Заксенберг () — немецкие топоним и фамилия. Известные носители:

  (1891–1961) — лётчик-ас Германской империи.
  (1922–1951) — немецкий лётчик Второй мировой войны.
 Заксенберг, Эвальд (1877—1946) — немецкий инженер.
  (ок. 1865–1929) — немецкий юрист.
  (ум. 2001) — немецкий киномонтажёр.
  (1873–1952) — немецкий художник и график. Представитель модерна.

Топоним 
 Заксенберг-Георгенталь — город в Германии, в земле Саксония.